Antiope ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Antiope (Tochter des Nykteus), Geliebte des Zeus
 Antiope (Amazone), Tochter des Ares
 Antiope (Tochter des Aiolos), Geliebte des Poseidon
 Antiope (Tochter des Thespios), Geliebte des Herakles
 Antiope (Tochter des Pylon), Gemahlin des Eurytos
 Antiope (Schwester des Meleagros)
 Antiope (Gemahlin des Laokoon)

Weiterhin: 
 ANTIOPE (Software) ist ein eigenständiges Programm für PCs, zur Simulation von hypothetischen und realen NMR-Experimenten
 Antiope (Euripides), eine Tragödie von Euripides
 Antiope-Riff, ein Korallenriff nordöstlich von Niue
 (90) Antiope, ein Asteroid
 Antiope (Teletext), eine französische Teletext-Norm